Iwan Sobolew (, ur. 3 marca 1983) – białoruski kombinator norweski i skoczek narciarski. Jako skoczek uczestnik mistrzostw świata (2003, 2005 i 2009) oraz zimowej uniwersjady (2003 i 2007).

Przebieg kariery

Skoki narciarskie 
W styczniu 2003 na zimowej uniwersjadzie w Tarvisio zajął 9. lokatę w rywalizacji drużynowej. Miesiąc później zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 61. i 49. miejsce w Zakopanem. Na Mistrzostwach Świata 2003 zajął z reprezentacją Białorusi 12. pozycję w konkursie drużynowym. W styczniu 2005 na mistrzostwach świata – w rywalizacji drużynowej zajął 13. (skocznia normalna) oraz 15. (skocznia duża) lokatę. W styczniu 2007 po raz drugi i zarazem ostatni wystartował na zimowej uniwersjadzie, zajmując 41. pozycję indywidualnie oraz 7. w rywalizacji drużynowej. 10 sierpnia 2008 w Szczyrbskim Jeziorze zajął 5. lokatę w zawodach FIS Cupu. W lutym 2009 na mistrzostwach świata w Libercu – odpadł w kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej, a na skoczni dużej nie pojawił się na ich starcie. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował w sierpniu 2009, dwukrotnie odpadając w kwalifikacjach do konkursów Letniego Grand Prix w Zakopanem.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: niesklasyfikowany
 sezon 2009/2010: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: niesklasyfikowany
 sezon 2002/2003: niesklasyfikowany
 sezon 2003/2004: nie brał udziału
 sezon 2004/2005: niesklasyfikowany
 sezon 2005/2006: niesklasyfikowany
 sezon 2006/2007: nie brał udziału
 sezon 2007/2008: niesklasyfikowany
 sezon 2008/2009: 80.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000: niesklasyfikowany
 2001: nie brał udziału
 2002: nie brał udziału
 2003: nie brał udziału
 2004: nie brał udziału
 2005: niesklasyfikowany
 2006: nie brał udziału
 2007: niesklasyfikowany
 2008: niesklasyfikowany
 2009: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Sobolewa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Białoruscy kombinatorzy norwescy
Białoruscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983